Sievert Allen Rohwer, zoòleg estatunidenc.
 Jens Gunter Rohwer, botànic alemany.